Il gruppo della strunzite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della strunzite 
 Ferristrunzite
 Ferrostrunzite
 Strunzite

Note 

Strunzite